Plusieurs membres des Maisons de Habsbourg et de Habsbourg-Lorraine portent le prénom de Rodolphe:

 Rodolphe I du Saint-Empire (1218 – 1291) est roi des Romains de 1273 à sa mort. 
 Rodolphe II d'Autriche (1270 – ) est duc d'Autriche et de Styrie de 1282 à 1283.
 Rodolphe III d'Autriche  dit le Débonnaire (1282-1307) est duc d'Autriche de 1298 à 1307 (Rodolphe III) et roi de Bohême de 1306 à 1307.
 Rodolphe IV d'Autriche est duc d'Autriche, de Styrie et de Carinthie de 1358 à sa mort.
 Rodolphe d'Autriche (1788-1831) né le  à Pise et mort le  à Baden, est un archiduc et cardinal autrichien.
 Rodolphe d'Autriche Prince héritier de l’Empire austro-hongrois, mort dans des circonstances mystérieuses au pavillon de chasse de Mayerling.
 Rodolphe d'Autriche (1919-2010) sixième enfant de l’empereur Charles et de l’impératrice Zita d’Autriche.
 Rudolf de Habsbourg-Lorraine né le  au château de Belœil, petit-fils de l’empereur Charles et de l’impératrice Zita d’Autriche.

Voir aussi